Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1943 года собрал 11 участников. Пит Розенбург выиграл свой первый национальный титул. Прошлогодний чемпион страны Рейнир Корнелис Келлер второй.

 — Пит Розенбург, 17 очков.

 — Рейнир Корнелис Келлер, 15 очков.

 — Пит ван Дартелен, 13 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1943 год в шашках
1943 год в Нидерландах